Raconte-moi des histoires (Story Teller en anglais) était un magazine pour enfants à publication bimensuelle édité entre 1982 et 1985 par Marshall Cavendish.

Le magazine reprenait différents contes folkloriques traditionnels, des contes pour enfants classiques tels que Gobbolino, ou quelques histoires contemporaines écrites spécialement pour la série comme Tirondin. En complément figuraient des pages de jeux et de coloriage.  Chaque magazine était accompagné d’une cassette audio d’une durée de 50 minutes, reprenant le texte des différentes histoires. Le générique d'introduction de chaque cassette, intitulé "Children's Carnival", a été composé par Ted Atking et Alain Feanch.

La série comporte en tout 26 livrets de 36 pages, avec 3 suppléments de Noël, soit au total

Liste des histoires

Livret 1 
 Gobbolino, chat de sorcière (1) (raconté par Catherine Laborde)
 Le Lièvre et la Tortue (raconté par Michel Elias)
 L'Arbre à chaussures (raconté par Micheline Presle)
 Les Habits neufs de l'Empereur (raconté par Bernard Menez)
 Aldo en Arcadie (1) (raconté par Michel Elias, Évelyne Grandjean), Thierry Magnier.
 Le Géant de la forêt (raconté par Michel Elias)
 Faites entrer les clowns ! (raconté par Évelyne Grandjean)

Livret 2 
 Les Lutins et le Cordonnier (raconté par Évelyne Grandjean) 
 Monseigneur le Tigre (raconté par Michel Elias)
 Aldo en Arcadie (2) (raconté par Michel Elias, Évelyne Grandjean), Thierry Magnier.
 Un Arc-en-ciel pour soi tout seul (raconté par Évelyne Grandjean)
 Le Renard glouton  (raconté par Jacques Fabbri)
 Gobbolino chat de navire (2) (raconté par Catherine Laborde)
 Sindbad et la vallée des Diamants (1)  (raconté par Jacques Fabbri)

Livret 3 
 Hansel et Gretel (raconté par Martine Sarcey)
 Aldo en Arcadie (3) (raconté par Michel Elias, Évelyne Grandjean), Thierry Magnier.
 L'Enfant du Soleil (raconté par Benoît Allemane)
 Gobbolino chat de princesse (3) (raconté par Catherine Laborde)
 Le Lion et le rat (raconté par Michel Elias)
 Simon et le canal (raconté par Martine Sarcey)
 Le Grand Géant chevelu (raconté par Benoît Allemane)

Livret 4 
 La Création de l'Homme (raconté par Michel Elias)
 Gobbolino, chat domestique (4) (raconté par Catherine Laborde)
 Petit fou (1) (raconté par Patrick Préjean)
 La Princesse sur un pois (raconté par Marie-Martine Bisson)
 La Cigale et la fourmi (raconté par Michel Elias)
 Le Père Noël se révolte (raconté par Patrick Préjean)
 Robert la Rhubarbe (raconté par Marie-Martine Bisson)

Livret 5 
 Tirondin (1) (raconté par Jacques Muller)
 Le Corbeau et le renard (raconté par Martine Sarcey)
 Pablo trouve un ami (raconté par Béatrice Belthoise)
 Raiponce (raconté par Martine Sarcey)
 Le Pipeau de Virgile (raconté par Jacques Muller)
 Petit Fou (2) (raconté par Patrick Préjean)

Livret 6 
 La Belle et la Bête (raconté par Denis Manuel)
 Dodo et le chaudron d'or (raconté par Maryse Déol)
 Tirondin va au marché (2) (raconté par Jacques Muller)
 Le cochon volant (raconté par Béatrice Belthoise)
 Le chien et l'os (raconté par Béatrice Belthoise)
 Au pays des farfelus nus (raconté par Jacques Muller)
 La Lune dans l'étang (raconté par Denis Manuel)

Livret 7 
 Les Trois Boucs (raconté par Michel Elias)
 La Reine des neiges (raconté par Denise Gence)
 L'Aimant de Bruno (raconté par Patrick Préjean)
 Le Manoir des Fantômes (raconté par Henri Virlogeux)
 La Tortue et les deux oies (raconté par Évelyne Grandjean)
 Tirondin a un chapeau neuf (3) (raconté par Jacques Muller)

Livret 8 
 Mouche et le kangourou (1) (raconté par Évelyne Grandjean)
 L'Éléphant (raconté par Jacques Muller)
 L'Oie aux œufs d'or (raconté par Denise Gence)
 Le Géant égoïste (raconté par Michel Elias)
 Petit Fou (3) (raconté par Patrick Préjean)
 L'Étrange Voyage de Narana (raconté par Henri Virlogeux)
 Théo et l'Avaleur de maître (raconté par Michel Elias)

Livret 9 
 Abdullah et le génie (raconté par Michel Elias)
 Mouche et le kangourou (2) (raconté par Évelyne Grandjean)
 Petit Fou (4) (raconté par Patrick Préjean)
 Le garçon qui criait au loup (raconté par Bernard Allouf)
 Assez de bruit ! (raconté par Jacques Muller)
 Le joueur de flûte de Hamelin (raconté par Martine Sarcey)
 La chatte et le hibou (raconté par Évelyne Grandjean)

Livret 10 
 Les Voyages de Gulliver (raconté par François Chaumette)
 Mouche et le kangourou (3) (raconté par Évelyne Grandjean)
 L'Astrocycle (1) (raconté par Bernard Allouf)
 Les trois souhaits (raconté par Jacques Muller)
 David et Goliath (raconté par Patrick Préjean)
 Le Cheval enchanté (raconté par Martine Sarcey)

Livret 11 
 Les Voyages de Gulliver (raconté par François Chaumette)
 Pinocchio (1) (raconté par Michel Elias)
 Plus rapide que les fées (raconté par Béatrice Belthoise)
 L'Astrocycle (2) (raconté par Bernard Allouf)
 Un Ours pour Noël (raconté par Bernard Mallek)
 La Belle au bois dormant (raconté par Anne Lefébure)

Livret 12 
 Le Prince triste (raconté par Gérard Chevalier)
 Mes p'tites voitures (1) (raconté par François Jérosme)
 Tambourin court et gagne (raconté par Béatrice Belthoise)
 Le Premier Envol (raconté par Bernard Mallek)
 La Souris des villes et la souris des champs (raconté par François Jérosme)
 Pinocchio au théâtre de marionnettes (2) (raconté par Michel Elias)
 Qui est le plus fort ? (raconté par Gérard Chevalier)
 J'ai vu un bateau sur l'eau (raconté par Anne Lefébure)

Livret 13 
 Le Briquet (raconté par Agathe Natanson)
 Mes P'tites Voitures (2) (raconté par François Jérosme)
 Les Treize Frères (raconté par Catherine Laborde)
 Pinocchio et le Champ des Miracles (3) (raconté par Michel Elias)
 Les Trois Tonsures (raconté par Jacques Muller)
 Le Vilain Petit Canard (raconté par Jacques Balutin)

Livret 14 
 L'Exploit de Nicolas (raconté par Agathe Natanson)
 Les Bretelles rouges (raconté par Jacques Muller)
 Grogre, le petit ogre (1) (raconté par Jean-François Dérec)
 Cendrillon (raconté par Catherine Laborde)
 La peur du tigre (raconté par Jacques Balutin)
 Pinocchio et la fée (4) (raconté par Michel Elias)
 Le Vieux Marin (raconté par Jean-François Dérec)

Livret 15 
 La Boîte de Pandore (raconté par Anna Gaylor)
 Les Trois Petits Cochons (raconté par Yves-Marie Maurin)
 Pinocchio : la promesse de la Fée (5) (raconté par Michel Elias)
 Grogre, le petit ogre (2) (raconté par Jean-François Dérec)
 L'Ombrelle (raconté par Annie Balestra)
 La Veste volante (raconté par Évelyne Grandjean)

Livret 16 
 Pour changer un peu (raconté par Évelyne Grandjean)
 Pourquoi la girafe ne parle pas (raconté par Annie Balestra)
 Le Chat botté (raconté par Yves-Marie Maurin)
 Grogre, le petit ogre (3) (raconté par Jean-François Dérec)
 Pinocchio au Pays des Jouets (6) (raconté par Michel Elias)
 Plumette, la petite poule (raconté par François Jérosme)
 La Marchande de mangues (raconté par Anne Deleuze)

Livret 17 
 Guillaume Tell (raconté par Jean Barney)
 Grand-Pattu au bal costumé (raconté par Jacques Muller)
 Pinocchio et le requin (7) (raconté par Michel Elias)
 Le Secret du Prince (raconté par Marie-Martine Bisson)
 Le Lion et le Paon (raconté par Alain Valade)
 Le Puzzle de Jojo (raconté par Ginette Candotti-Besson)

Livret 18 
 Heidi (1) (raconté par Martine Sarcey)
 Papa Tête-en-Bas (raconté par Jacques Muller)
 Georges et le Dragon (raconté par Jean Barney)	
 Le Prince Grenouille (raconté par Marie-Martine Bisson)
 Pique et Plouf (raconté par Michel Elias)
 Le Petit Homme de pain d'épice (raconté par Évelyne Grandjean)

Livret 19 
 Jacques et les Haricots magiques (raconté par Philippe Murgier)
 Sindbad et les Iles inconnues (2) (raconté par Gérard Chevalier)
 Le Livre des animaux (raconté par Agathe Natanson)
 La Vengeance de tante Rachel (raconté par Patrick Préjean)
 Heidi à la montagne (2) (raconté par Martine Sarcey)
 Interdit aux mules (raconté par Évelyne Grandjean)

Livret 20 
 Rumpelstilzchen (raconté par Michel Elias)
 Heidi en ville (3) (raconté par Martine Sarcey)
 La Dame verte du lac (raconté par Anne Lefébure)
 Le Livre des animaux (raconté par Agathe Natanson)
 L'Arbre grognon (raconté par Patrick Préjean)
 L'Horrible Jules Tordu (raconté par Michel Elias)

Livret 21 
 Le Vaillant Petit Tailleur (raconté par Yves-Marie Maurin)
 La Ruse du loup (raconté par François Jérosme)
 Plus sage que le tsar (raconté par Catherine Laborde)
 Les Bonnets de nuit rouges (raconté par Jacques Muller)
 Sophie et le Kart magique (raconté par Catherine Laborde)
 Heidi trouve le bonheur (4) (raconté par Martine Sarcey)

Livret 22 
 Le voyage de Rodolphe (1) (raconté par François Jérosme)
 Le Toucher d'or (raconté par Yves-Marie Maurin)
 Mon dîner chez un magicien (raconté par Bernard Mallek)
 Les Cygnes sauvages (raconté par Martine Sarcey)
 Tirondin chasse la courgette (4) (raconté par Jacques Muller)

Livret 23 
 L'Anniversaire de Tirondin (5) (raconté par Jacques Muller)
 Le Voyage de Rodolphe (2) (raconté par François Jérosme)
 Boucle d'Or (raconté par Agathe Natanson)
 Le Chat perché (raconté par Alain Valade)
 Le Piano voyageur (raconté par Michel Elias)
 Le Chat, la grenouille et la petite poule rousse (raconté par Évelyne Grandjean)
 On a volé le tonnerre (raconté par Philippe Murgier)

Livret 24 
 L'Œuf de Rachid (raconté par Michel Elias)
 L'Intrépide Soldat de plomb (raconté par Anna Gaylor)
 Le Royaume des phoques (raconté par Philippe Murgier)
 Aldo en Arcadie (4) (raconté par Thierry Magnier, Michel Elias, Évelyne Grandjean)
 Le hérisson qui voulait voler (raconté par Jacques Muller)
 Monsieur Croq'enfant (raconté par Évelyne Grandjean)

Livret 25 
 Le Petit Chaperon Rouge (raconté par Denis Manuel)
 Simon Trobon (raconté par Béatrice Belthoise)
 Le Prince Heureux (raconté par Yves-Marie Maurin)
 La Ruse de compère Lapin (raconté par Gérard Chevalier)
 Aldo en Arcadie (5) (raconté par Thierry Magnier, Michel Elias, Évelyne Grandjean)
 Le Concours de pâtés en croûte (raconté par Michel Elias)

Livret 26 
 Le Peintre des chats (raconté par Yves-Marie Maurin)
 Loutra la loutre (raconté par Évelyne Grandjean)
 Aldo en Arcadie (6) (raconté par Thierry Magnier, Michel Elias, Évelyne Grandjean)
 Un Lion à l'école (raconté par Catherine Laborde)
 Le Monstre du labyrinthe (raconté par Denis Manuel)
 Poucette (raconté par Catherine Laborde)

Livret de Noël  
 Ding Dong (chanson)
 L'Escapade de Bébert (raconté par Michel Elias)
 Le Soldat en chocolat (raconté par Évelyne Grandjean)
 L'arbre de Noël de Tirondin (raconté par Jacques Muller)
 Le Noël du roi Jean (raconté par Évelyne Grandjean)
 Blanche-Neige et les sept nains (raconté par Catherine Laborde)
 Douce Nuit (chanson)
 Le chagrin du père Noël (raconté par Michel Elias)
 Ce que Valérie veut (raconté par Évelyne Grandjean)
 Aladin et la lampe merveilleuse (raconté par François Chaumette)
 On a volé le père Noël (raconté par Jacques Muller)
 Le premier Noël (raconté par François Chaumette)
 Prière des Rois Mages (chanson)

Livret de Noël  
 Les Anges dans nos campagnes (chanson)
 Le Noël de Gobbolino (raconté par Catherine Laborde)
 Minus et le vaisseau spatial (raconté par Michel Elias)
 Théo et Isidore fêtent Noël (raconté par Jacques Muller)
 Le Père Noël en Australie (raconté par Patrick Préjean)
 Le Bon Roi Wenceslas (raconté par Henri Virlogeux)
 Henri Vatapari et son chat (raconté par Martine Sarcey)
 Le Conte du petit sapin (raconté par Michel Elias)
 Le Gâteau des fées (raconté par Marie-Martine Bisson)
 Grogre et le nador géant (raconté par Jean-François Dérec)
 Cantique de Noël (raconté par Henri Virlogeux)
 Il est né le divin enfant (chanson)

Livret de Noël  
 HOURRA POUR NOËL (raconté par Jean-Luc Escreva (adapt. Marie Tenaille)
 LE NOËL DE GOGGOLINO (raconté par Catherine Laborde)
 LEROY APPREND À PATINER (raconté par François Jérosme)
 LA NEIGE (raconté par Martine Sarcey)
 CHANT DE NEIGE (raconté par Jean-Luc Escreva (adapt. Marie Tenaille)
 LA MÈRE AUX OIES (raconté par Jacques Muller)
 JOIES DE NOËL (raconté par Évelyne Grandjean & Michel Elias)
 AU SECOURS DU PÈRE NOËL (raconté par Patrick Préjean)
 AUTREFOIS DANS UNE CRÈCHE (raconté par Jean-Luc Escreva (adapt. Marie Tenaille)
 J'AI VU TROIS BATEAUX (raconté par Jean-Luc Escreva (adapt. Marie Tenaille)
 LUCY ET LES OURS EN PELUCHE (raconté par Catherine Laborde)
 LE CASSE-NOISETTE ENCHANTÉ (raconté par Patrick Préjean)
 Ô PETITE VILLE DE BETHLÉEM (raconté par Jean-Luc Escreva (adapt. Marie Tenaille)
 L’ARBRE DE NOËL SURPRISE (raconté par Jacques Muller)
 LES JOUETS DÉLAISSÉS (raconté par Martine Sarcey)
 LE RÉVEILLON MAGIQUE DE MINNIE (raconté par Évelyne Grandjean)
 LE BAS DE NOËL DE MORRIS (raconté par Michel Elias)

Adaptations en d’autres langues 
Le magazine est à l’origine édité en anglais sous le nom de Story Teller (sauf en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il a été publié sous le nom de Story Time).  Il a été traduit en plusieurs langues.

 Afrikaans : Storieman
 Allemand : Erzähl Mir Was
 Espagnol : Cuenta Cuentos
 Italien : I Racconta Storie et C'era una volta (réédition récente, avec des CD au lieu des cassettes)
 Grec : Άμπρα Κατάμπρα (Abracadabra) (réédition récente, avec des CD au lieu des cassettes)
 Néerlandais : Luister Sprookjes en Vertellingen

Notes et références 

Magazine
Titre de presse créé en 1982
Presse jeunesse en France